Carmen Olmedo puede referirse a:

 Carmen Olmedo Checa Feminista y socialista española. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

 Carmen Olmedo (vedette) Actriz y vedette peruano-española.